Gewerkschaft Ottoshall bezeichnet folgende bergrechtlichen Gewerkschaften

 Gewerkschaft Ottoshall (Saarbrücken), 1905 bei Saarbrücken gegründete Bergrechtliche Gewerkschaft
 Bergrechtliche Gewerkschaft (Lehrte), bergrechtliche Gewerkschaft in Lehrte bei Hannover